Gli Arachnes sono un gruppo prog metal italiano.

La band si formò nel 1995, quando i fratelli Caruso (il cantante Enzo Caruso e il chitarrista Frank Caruso) decisero di non continuare con il loro progetto Hard rock con i Firehouse per formare una nuova band con diverse influenze musicali di gruppi come Led Zeppelin, Deep Purple, Queen, Van Halen, Rainbow, Whitesnake, Malmsteen, Emerson, Lake & Palmer, Jethro Tull e Yes, oltre che del jazzista Miles Davis e dei compositori classici Bach, Chopin e Stravinskij.

Biografia

Gli inizi

L'album di debutto è The Goddess Temple, pubblicato da Lucretia Records nel 1997, e, dopo un paio di anni di pausa, viene pubblicato per l'etichetta Underground Symphony l'EP Metamorphosis, la cui copertina è stata illustrata da Luis Royo, artwork maker spagnolo. 
I primi due album sono progressive metal, anche se il sound ripercorre il suono del primo album più hard rock
Nel 2001, entrarono a far parte del gruppo il bassista Max Clementi e il batterista Jaco, e si cerca una nuova Label per avere più attenzione ed esposizione all'estero. Gli Arachnes firmano con Scarlet Records ed iniziano a registrare Parallel Worlds. Ciò è l'inizio di un nuovo sound che si è piano piano evoluto; le canzoni sono più dirette e i riff sono più speed-power con aggiunta di un po' di epico, ottenuto da cori e orchestrazioni. 
Nel 2001 la Scarlet Records decide di ristampare l'album di debutto della band italiana, completamente rimasterizzato, in digipack con copertina diversa e cinque bonus tracks (un inedito, due estratti da Parallel Worlds, l'uno l'intro dell'altro, e la cover di "Flash of the Blade" degli Iron Maiden, brano incluso nell'edizione brasiliana del disco, e Open Your Eyes, tratto dall'EP Metamorphosis; contemporaneamente vengono anche eliminate alcune canzoni.

2002-2003

Il terzo lavoro degli Arachnes è Apocalypse, nel 2002; è il primo concept album scritto dalla band. Gli Arachnes cambiano ancora sonorità, mantenendo la tecnica strumentale sia nella melodia che nella potenza dell'album precedente. La band firma con l'etichetta giapponese Avalon-Marquee e pubblicano l'album anche in Giappone, inserendo la bonus track Epilogue.
Nel 2003 vi è un nuovo cambio di bassista, Paolo Giani prende il posto di Max Clementi, e dopo pochi mesi nello stesso anno esce il quarto album di Arachnes, Primary Fear, che ha un suono maturo e melodico, con influenze sinfoniche e progressive. Nell'album ci sono due bonus track: Tota Pulchra, registrata in una chiesa con organo reale e composta dal maestro F. Castelli, ed una reinterpretazione di Eruption degli Emerson, Lake & Palmer dell'album Tarkus. Ancora una volta la versione giapponese avrà una bonus track.

2006-2008
Nel 2006 esce l'album In Praise of Science dove la band, grazie all'apporto di due nuovi membri, il batterista Stefano Caironi ed il bassista Gabry Baroni, esplora nuovi sounds, dirigendosi verso un suono più progressive ed hard rock, mantenendo tecnica e melodia.
Nel 2008 gli Arachnes entrano in studio con la stessa formazione dell'album precedente per comporre un nuovo album. Dalle menti dei fratelli Caruso viene composto A New Day album che abbandona il power e le influenze classiche degli esordi, per esplorare nuovi suoni e sperimentare avvicinandosi a tratti al prog.
L'album esce nel 2011 dopo diverse vicissitudini con Lion Music solo per il download digitale e sul sito della band una versione CD in edizione limitata.

Curiosità
 Gli Arachnes hanno composto le sigle per il programma radiofonico Hard 'n' Heavy in onda su Radio RockFM.

Formazione

Formazione attuale
 Enzo Caruso - voce, tastiere (1998-)
 Frank Caruso - chitarra (1998-)
 Gabry Baroni - basso elettrico (2006-)
 Stefano Caironi - batteria (2006-)

Ex componenti
 Paola Casalini - basso (1998-2000)
 Max Clementi - basso (2001-2002)
 Paolo Giani - basso (2003-2005)
 Graziano Rampazzo - batteria (1998-2000)
 Jaco - batteria (2001-2005)

Discografia

Album
 1998 - The Goddess Temple
 1999 - The Rock Vol.60
 2001 - Parallel Worlds
 2002 - Apocalypse
 2003 - Primary Fear
 2006 - In Praise of Science
 2011 - A New Day

EP
 2000 - Metamorphosis

Note

Collegamenti esterni
 
 
 

Gruppi e musicisti della Lombardia